Князь Иероним Флориан Радзивилл (4 мая 1715, Бяла-Подляска — 17 мая 1760, Бяла-Подляска) — государственный деятель Великого княжества Литовского, подчаший великий литовский (1739—1750) и хорунжий великий литовский (1750—1760).

С 1731 года фактически владел (юридически с 1744 года) так называемыми Нойбургскими имениями. Ему также принадлежали пшемысльское и кричевское староства.

Биография 
Представитель несвижской линии магнатского рода Радзивиллов, третий сын канцлера великого литовского и несвижского ордината Кароля Станислава Радзивилла (1669—1719) и Анны Екатерины, происходившей из рода Сангушко (1676—1746). Младший брат гетмана великого литовского и воеводы виленского Михаила Казимира Радзивилла Рыбоньки.

Иероним Флориан Радзивилл получил домашнее образование, в 1730—1735 годах путешествовал за границей. Занимал высокие государственный должности, имел шеститысячное собственное войско, равное военным силам Великого княжества Литовского. Его гарнизоны были расположены в Слуцке (главные силы), Бяле-Подляске, Биржах, Кейданах, Невеле, Себеже, Кричеве, Копыле, Негневичах, Рубяжевичах и Белице. Иероним Радзивилл организовал своё войско по прусскому образцу и ввёл жестокие наказания за самую малейшую провинность. Радзивилловские отряды набирались из местной шляхты и служилых людей, а офицеров часто приглашали из-за границы. В Бяле-Подляской, затем в Слуцке создал офицерскую школу (кадетский корпус).

Иероним Флориан Радзивилл был одним из самых богатых магнатов Речи Посполитой своего времени. Благодаря соглашению 1735 года с курфюрстом Пфальца, он сумел вернуть семье Радзивиллов «Нойбургские поместья» (Слуцкое княжество, Себеж, Невель, Копыль, Романув, Белица, Кейданы, Биржи, Заблудов и Койданово), принадлежавшие Луизе Каролине Радзивилл.

Он избегал общественной жизни Речи Посполитой, в которой активно участвовали его родственники. Не участвовал в заседаниях сейма. В 1745 году магнаты Потоцкие предложили Иерониму Флориану Радзивиллу выставить свою кандидатуру на польский королевский престол, но он отказался.

Иероним Флориан Радзивилл был эксцентричным, окружал себя иностранцами, в основном немцами. Он любил охотиться, играть и веселиться. Основал в Слуцке мануфактуру, на которой производились слуцкие пояса, пользовавшиеся большой популярностью на территории Речи Посполитой.

Он был известен свирепостью и жестокостью в отношении крепостных крестьян и даже дворян. В Бяле-Подляской и Слуцке были построены тюрьмы, в которые мог угодить любой человек, вызвавший гнев и недовольство Иеронима Радзивилла. Садизм был причиной двух его разводов.

Иероним Флориан Радзивилл сохранял жесткий порядок в своих городах и имениях, подавил Кричевское восстание (1743—1744).

Основал театры в Бяле-Подляской и Слуцке (1751 год), артисты для которого готовились в специальной школе (первой в Речи Посполитой). Собрал картинную галерею, большую библиотеку, возвел значительные сооружения в своих резиденциях.

В мае 1760 года 45-летний Иероним Флориан Радзивилл скончался, не оставив после себя детей. Все его обширные владения унаследовал старший брат, гетман великий литовский и воевода виленский Михаил Казимир Радзивилл Рыбонька.

Семья 
Иероним Флориан Радзивилл был трижды женат. В 1739 году женился на Терезе Сапеге (ум. после 1784), дочери подчашего надворного литовского Юзефа Франтишека Сапеги (1670—1744) и Криштины Браницкой (ум. 1761). В 1745 году развелся с первой женой и вторично женился на Магдалене Чапской (ум. после 1761), с которой развелся в 1751 году. В 1755 году в третий раз женился на Аниеле Мянчинской (род. 1731). От трёх браков не имел потомства.

Литература 
 Великое княжество Литовское: Энциклопедия. В 3 т. / ред. Г. П. Пашков и др.. Т. 2: кадетский корпус — Яцкевич. — Минск: Белорусский Энциклопедия, 2005. — 788 с.: Ил. ISBN 985-11-0378-0 .
 Шышыгина-Потоцкая К. Несвиж и Радзивиллы. Мн.: Беларусь, 2007. — 240 с. ISBN 978-985-01-0740-4.
 Hieronim Florian Radziwiłł: Rzeczy którymi najgodniejszego mogę zabawić gościa. Warszawa: Twój Styl, 1998, s. 94. ISBN 8371631332.

Иероним Флориан
Старосты кричевские
Подчашие великие литовские
Хорунжие великие литовские